1851-1860